Saab kan syfta på:

 Saab AB – ett flygtekniskt företag grundat 1937–
Datasaab – en avdelning inom och senare ett avknoppat företag från Saab AB
 Saab Automobile – en tidigare svensk biltillverkare 1949–2012
 Personbilsdivision till Saab AB/Saab-Scania AB 1949–1990
 SAAB-ANA – ett helägt dotterbolag för återförsäljning i Sverige 1960–2007
 Saab Automobile AB – fristående företag med olika ägare 1990–2011
 IF Saab – en tidigare idrottsförening i Linköping
 IF Saab, Jönköping – en tidigare idrottsförening i Jönköping, se IK Stefa
 Elie Saab (1964–), en libanesisk modeskapare

Se även
Saab-Scania – en svensk industrikoncern, verksam 1968–1995